Fahrenbach heißen folgende geographischen Objekte:

Gemeinde und Ortsteile:
 Fahrenbach, Gemeinde im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Fahrenbach (Fürth im Odenwald), Ortsteil der Gemeinde Fürth im Odenwald, Kreis Bergstraße, Hessen
 Fahrenbach (Tröstau), Weiler der Gemeinde Tröstau, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern
 Fahrenbach oder häufiger Fahrabach, Ortschaft und Katastralgemeinde von Ramsau im Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

Gehöftgruppe und Ansiedlung:
 Fahrenbach (Witzenhausen), Gehöftgruppe in der Gemarkung des Stadtteils Dohrenbach der Stadt Witzenhausen, Werra-Meißner-Kreis, Hessen
 Fahrenbach (Hofamt Priel), Ansiedlung in der Gemeinde Hofamt Priel, Bezirk Melk, Niederösterreich

Fließgewässer (sortiert nach Mündungsgewässer):
 Fahrenbach (Donau) oder Föhrenbach, linker Zufluss der Donau bei Fahrenbach (Hofamt Priel), Bezirk Melk, Niederösterreich
 Fahrenbach, Oberlaufname des Wahlebachs, rechter Zufluss der Fulda im kreisfreien Kassel, Hessen
 Fahrenbach (Gelster) – zwei Zuflüsse der Gelster im Werra-Meißner-Kreis, Hessen; flussabwärts:
 Fahrenbach I (Gelster), linker Zufluss der Gelster bei Großalmerode
 Fahrenbach II (Gelster), linker Zufluss der Gelster bei Carmshausen, Stadt Witzenhausen
 Fahrenbach (Heilisaubach), linker Zufluss des Heilisaubachs (zum Steinenbach) vor Hauingen, Landkreis Lörrach, Baden-Württemberg
 Fahrenbach (Rosbach), rechter Zufluss des Rosbaches bei Ober-Rosbach, Wetteraukreis, Hessen
 Fahrenbach (Sulm), rechter Zufluss der Sulm nahe der Kumpfmühle bei Unterfahrenbach, Gemeinde Heimschuh, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Fahrenbach (Urft), linker Zufluss der Urft, nach Kall, Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Fahrenbach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz bei Fahrenbach (Fürth), Kreis Bergstraße, Hessen

Fahrenbach ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Fahrenbach (Politiker) (1839–1879), Bürgermeister und Abgeordneter des Kurhessischen Kommunallandtages 
 Helmut Fahrenbach (Politiker) (* 1918), deutscher Politiker (SPD), Hamburgischer Bürgerschaftsabgeordneter
 Helmut Fahrenbach (* 1928), deutscher Philosoph

Siehe auch:
 Fahlenbach
 Fahnenbach
 Fahrbach
 Fahrensbach
 Farenbach, Oberlaufname der Eulach
 Fahrnbach
 Farnbach
 Unterfahrenbach